Mitteregger ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Mitteregger (* 2000), österreichischer Motorradrennfahrer
 Herwig Mitteregger (* 1953), österreichischer Schlagzeuger und Sänger
 René Mitteregger (* 1977), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Mitteregger (* 1944), österreichischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Mitterecker